Louis Robert (archeoloog)
 Louis Robert (organist)
 Louis Robert (senator)